Расправа:
 Расправа — то же, что самосуд, самоуправство или резня.
 Расправа — историческое название судебных органов Российской империи:
 Верхняя расправа — вторая (губернская) инстанция судебного учреждения по мелким уголовным и гражданским делам однодворцев, государственных крестьян и других казенных поселян (1775—1796) и казаков (1781—1796).
 Волостная расправа — вторая инстанция судебного учреждения по мелким гражданским делам и проступкам государственных крестьян (1838—1858).
 Нижняя расправа — первая (уездная) инстанция судебного учреждения по мелким уголовным и гражданским делам однодворцев, государственных крестьян и других казенных поселян (1775—1796) и казаков (1781—1796).
 Сельская расправа — первая инстанция судебного учреждения по мелким гражданским делам и проступкам государственных крестьян (1838—1858).
 Судоходная расправа — суд для рассмотрения споров, возникающих во время судоходства (до 1872 года).